Hyla nana est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :

 Hyla nana Boulenger, 1889, synonyme de Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889)
 Hyla nana Günther, 1901, synonyme de Tlalocohyla smithii (Boulenger, 1902) 

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Hylinae